

Geografia

Niemcy 
 Kreis Colmar – dawny powiat w prowincji Alzacja-Lotaryngia
 Kreis Colmar i. Posen – była nazwa dawnego powiatu w Prowincji Poznańskiej

Zobacz też 
 Colmar